Albrecht VI. Habsburský (18. prosince 1418, Vídeň – 2. prosince 1463, Vídeň) byl rakouský vévoda, druhorozený syn Arnošta z habsburské dynastie a Piastovny Cimburgis Mazovské.

Po smrti svého otce se jejich poručníkem stal Albrechtův strýc Fridrich IV., vévoda tyrolský. Byl jím do roku 1435, kdy země po otci převzal Albrechtův o tři roky starší bratr Fridrich (pozdější císař Fridrich III.) Roku 1439 se stal regentem v Předních zemích (dnešní Bádensko-Württembersko). Zde v roce 1457 založil univerzitu ve Freiburgu. O rok později získal regentství v Horních Rakousích. Své sídlo měl na linckém hradě, kde byla jeho kancelář a zřídil zde vlastní finanční správu. Během dalších let začal Albrecht pracovat na získání větší a větší moci, což roku 1462 vedlo až k vídeňskému povstání proti císaři. Poté Albrecht získal od císaře za roční úplatu 4 000 zlatých regentství v Dolních Rakousích. Následujícího roku však mezi bratry došlo k dalšímu konfliktu. Bratři se nakonec snažili dohodnout, ale vše překazila Albrechtova smrt.

Od roku 1452 byl ženatý s Matyldou, dcerou falckého kurfiřta Ludvíka III. Manželé neměli děti a žili odděleně.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
 

Rakouští vévodové
Albrecht VI. Habsburský
Oběti moru
Pohřbení v katedrále svatého Štěpána ve Vídni
Narození 18. prosince
Narození v roce 1418
Úmrtí 2. prosince
Úmrtí v roce 1463
Muži
Habsburkové v 15. století